Lie to Me  — песня американской рок-группы Bon Jovi, выпущенная в ноябре 1995 года в качестве третьего сингла c их альбома These Days. Песня повествует о расставании любовников, которые сталкиваются с кризисом и препятствиями. Синглу удалось достичь 76-го места в чарте Billboard Hot 100, 5-го места в UK top 40 и 46-го места в немецком чарте — German top 100.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте Metrolyrics 

Песни Bon Jovi
Синглы Mercury Records
Композиции альтернативного рока